Чемпионат Уругвая по футболу 2013/2014 () — официально 110-й (CX Campeonato Uruguayo), де-факто 114-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, прошедший с 17 августа 2013 по 8 июня 2014 года. Чемпионский титул разыграли в решающих матчах «Данубио» (как победитель Апертуры) и «Монтевидео Уондерерс» (как победитель Клаусуры и лучшая команда по итогам обоих турниров).

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Результаты матчей

Клаусура

Турнирная таблица

Результаты матчей

Суммарная таблица

Таблица вылета

Плей-офф за чемпионство 
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры, победитель в этой паре в финале играл с лучшей командой по итогам обоих турниров.

Полуфинал

Финал

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2013/2014 на rsssf.com

2013/2014
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2013 году
Спорт в Уругвае в 2014 году
Футбол в Южной Америке в 2013 году
Футбол в Южной Америке в 2014 году